

Вісперінг-Пайнс — селище, штат Північна Кароліна
 Вісперінг-Пайнс — переписна місцевість в окрузі Гіла, штат Аризона